Олена цу Вальдек-Пірмонт (1861—1922) — донька князя Вальдек-Пірмонту Георга Віктора та принцеси Нассау Олена, дружина  герцога Олбані Леопольда.
 Олена цу Вальдек-Пірмонт (1899–1948) — донька князя Вальдек-Пірмонту Фрідріха та принцеси Батільди цу Шаумбург-Ліппе, дружина титулярного великого герцога Ольденбурзького Ніколауса.